Дустмурод Алиев (19 апреля 1950, Кабкрез, Файзабадский район, Таджикская ССР — 18 апреля 1989, там же) — таджикский певец (лирический тенор). Народный певец Таджикский ССР (1979).

Биография 
Дустмурод Алиев родился 19 апреля 1950 года в селе Кабкрез Файзабадский района. Окончил культурно-просветительский факультет Таджикского государственного института искусств (1974). С 1974 по 1975 год служил в Советской Армии.

Примечания

Литература 
 ФАЙЗАБАД. Энциклопедия. — , 2011. ГлРедТНЭ, — 392 с. — ISBN 978-99947-33-48-4

Певцы и певицы Таджикистана